Николай Чесноко́в:
 Чесноков, Николай Ермолаевич (1905—1982) — советский государственный деятель, министр лёгкой промышленности СССР.
 Чесноков, Николай Фёдорович (1919—1982) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чесноков, Николай Яковлевич (1898—1962) — советский оперный певец, актёр, тенор, педагог.